Germania
Langwedel – comune della Bassa Sassonia
Langwedel – comune dello Schleswig-Holstein